Fulvio Bacchelli – pilota di rally italiano (1951–)
 Franco Bacchelli – letterato italiano
 Giorgio Bacchelli – architetto italiano (1925–)
 Bacchelli (al secolo José María Bacchelli Ortega) – cantante spagnolo (1952–)
 Riccardo Bacchelli – scrittore italiano (1891-1985)
 Legge Bacchelli – legge del 1985 a favore degli artisti indigenti intitolata a Riccardo Bacchelli